Termin -{MTD}- ima više značenja.
 Manitol dehidrogenaza, enzim
 Metadon, sintetički opioid